Ел Инхерто има више значења:

 Ел Инхерто (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Инхерто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Инхерто (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Инхерто (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Инхерто (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику